Данкан има више значења:
 Данкан (Ајова), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Данкан (Аризона), је град у америчкој савезној држави Аризона
 Данкан (Јужна Каролина), је град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Данкан (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Данкан (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Данкан (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Данкан (Британска Колумбија), је град у Канади у покрајини Британска Колумбија
 Данкан (краљ)
 Изадора Данкан, америчка плесачица
 Мајкл Кларк Данкан, амерички глумац. 
 Тим Данкан, амерички кошаркаш